Сользуа́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 175 км на північний схід від Парижа, 55 км на південний схід від Лілля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 684 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1782,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Сользуар 
 Сользуар на сайті французького Національного інституту географії
 Сользуар на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сользуар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сользуар на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Нор